Benjamín nebo Benjamin může znamenat:

 Benjamín – mužské jméno
 Benjamín (biblická postava) – nejmladší syn starozákonního patriarchy Jákoba
 Benjamín (kmen) – jeden z dvanácti kmenů Izraele, potomci Benjamína
 Benjamín (Kniha Mormonova) –  prorok a král v americkém náboženském díle Kniha Mormonova
 Benjamin (Texas) – město v USA
 Operace Benjamin – krycí název pro paradesantní výsadek vyslaný během II. světové války z Anglie na území Protektorátu Čechy a Morava